

Pessoas 
 Francisco de Borja, 4.º duque de Gandia, o santo
 Barão de São Borja

Localidades 
 São Borja, município brasileiro

Outros 
 Sociedade Esportiva São Borja

Ver também
 San Borja (desambiguação)
 Borja (desambiguação)

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos